INH steht für:

 Isonicotinsäurehydrazid, siehe Isoniazid
 Institut für Neurobiologie und Hirnforschung, ein ehemaliges Institut
 Instituto Nacional de Industria, eine ehemalige staatliche spanische Holdinggesellschaft
 Informationsnetzwerk Homöopathie, ein Zusammenschluss von Homöopathiekritikern

Inh. steht für:
 Inhaber, siehe Einzelunternehmen (Deutschland)

inh steht für:
 Inguschische Sprache, nach den Sprachencode ISO 639

INH